Eliodoro Yáñez es una eventual estación del Metro de Santiago cuya construcción se ha sugerido y que podría formar parte de la Línea 6. Esta estación estaría ubicada en la intersección de la Avenida Pedro de Valdivia y la Avenida Eliodoro Yáñez en la comuna de Providencia. El proyecto de la Línea 8 tiene proyectada una estación bajo el mismo nombre, esta vez, localizada en el cruce de Eliodoro Yáñez con Avenida Los Leones.

Origen etimológico 
El nombre de la estación es debido a que se encuentra en la avenida con el mismo nombre, Eliodoro Yáñez fue un importante político de las primeras décadas del siglo XX. En 1920, se presentó como precandidato presidencial, pero su candidatura fue desplazada por la de Arturo Alessandri.

Controversia 
La estación fue presentada inicialmente como parte del primer proyecto de Metro para la Línea 6. Sin embargo, en febrero del 2013 el proyecto de la estación fue eliminado, lo que motivó reclamos de los residentes de la comuna de Providencia quienes apoyaron el proyecto de la construcción de la estación. La entonces alcaldesa Josefa Errázuriz se refirió al respecto y apoyó los reclamos de los vecinos. En febrero de 2014, Metro de Santiago anunció que evaluaría la construcción de la estación si los estudios de rentabilidad social entregan un resultado favorable.  La Municipalidad de Providencia aseguró estar dispuesta a ceder terrenos con el fin de que la estación pudiera ser construida.

Sin embargo con el paso de los años fue posteriormente descartada, según Metro debido a su cercanía con la estación Pedro de Valdivia, este proyecto fue desechado al igual que la estación Hospital Militar en la línea 3.

Referencias 

Estaciones fantasma del Metro de Santiago
Providencia (Chile)